Sainte-Marthe kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sainte-Marthe, Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Sainte-Marthe, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Sainte-Marthe (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar